Lipton ist

 eine Teemarke bzw. ein Teehersteller, siehe Lipton (Marke)
 Lipton (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada

der Familienname folgender Personen:
 Bruce H. Lipton (* 1944), US-amerikanischer Zell- und Entwicklungsbiologe
 David A. Lipton, First Deputy Managing Director of the International Monetary Fund
 David R. Lipton, Historiker
 James Lipton (1926–2020), US-amerikanischer Filmschaffender, Autor und Talkmaster
 Lawrence Lipton (1898–1975), US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller
 Michael Lipton (1925–2012), US-amerikanischer Schauspieler
 Peggy Lipton (1946–2019), US-amerikanische Schauspielerin
 Peter Lipton (1954–2007), US-amerikanischer Wissenschaftstheoretiker
 Richard J. Lipton (* 1946), US-amerikanischer Informatiker
 Robert Lipton (* 1943), US-amerikanischer Schauspieler
 Seymour Lipton (1903–1986), US-amerikanischer Bildhauer
 Stuart A. Lipton (* 1950), US-amerikanischer Neurologe
 Thomas Lipton (1850–1931), britischer Unternehmer